Le nom de Marie-Béatrice de Savoie est porté par deux princesses européennes :
 Marie-Béatrice de Savoie (1792-1840), fille de Victor-Emmanuel  de Savoie ;
 Marie-Béatrice de Savoie (1943), fille du roi d'Italie Humbert II.